Methóni kan syfta på:

Grekland 

 Methone, Messenien, ort, Peloponnesos, 
 Methóni (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Pierías, 
 Methoni (antik stad) – en antik stad nära Methóni i Mellersta Makedonien